Luigi Scattini (1927-2010), réalisateur et scénariste italien ;
 Monica Scattini (1956-2015), actrice italienne, fille de Luigi.

Patronyme italien